Fly Away (Vuela Lejos) es el primer álbum de estudio de n.i.c.k.i.. Fue lanzado al mercado el 24 de agosto de 2009.
El primer álbum de Nicki muestra un sonido más enlazado al Pop de L.A.

Lista De Canciones 
 "One More Love" (con Ke$ha)
 "She Said"
 "Shake It Up!"
 "Wonder" 
 "On the Floor (The Secrets)" (con Fergie)
 "Love" 
 "Moments"
 "Rebirth" 
 "That's More Like It" (con Keke Palmer)
 "We"
 "The Nigth Is Our" 
 "My Happiness"

Deluxe:

 "Back Up"
 "One More Love (Acoustic)" (con Rihanna)
 "On the Floor (The Secrets)" Remix (con Fergie y Pitbull)

Álbumes de 2009